Sms (Short Message Service), een dienst om korte berichten te versturen;
 Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch, SM's, afkorting voor het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch;
 SMS (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk;
 Scheepvaart Maatschappij Suriname;
 Seiner Majestät Schiff (Zijne Majesteits Schip), een voorvoegsel van schepen;
 Silent Message Sending, een opvoedkundige interventie;
 Sms als afkorting voor sms-boson;
 Stad Met Stijl, lokale politieke partij in Eeklo.